De German Darts Open 2017 was het derde van twaalf European Tour-evenementen van de PDC Pro Tour 2017. Het toernooi werd gehouden van 21 tot 23 april in de Saarlandhalle in Saarbrücken.

Peter Wright wist het toernooi te winnen door in de finale Benito van de Pas met 6-5 te verslaan

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £135,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 6 april 2017. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier (gehouden in Barnsley op 7 april), acht naar de European Qualifier (gehouden op 20 april) en vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden op 20 april), één Scandinavische Qualifier (gehouden op 18 februari) en één Oost-Europese Qualifier (gehouden op 26 februari).

James Wade (8) was afwezig.

Schema

Referenties 

Dartswedstrijd in Duitsland
PDC Pro Tour
Darts in 2017
Sport in Saarbrücken